Николай Орищенко:
 Орищенко, Николай Михайлович (1933—1993) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Орищенко, Николай Николаевич (1925—2014) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.